Мазовецкое воеводство () — воеводство в восточной Польше, в Мазовии. Из крупных городов в нём находятся Варшава, Радом, Плоцк и Седльце.

Население по состоянию на 1 января 2015 года составляет 5 316 840 человек.

Административное деление 
В состав Мазовецкого воеводства входят 42 повята (районов; в том числе 5 городов на правах повята), которые подразделяются на 314 гмин (волостей).

Города 
На территории Мазовецкого воеводства находится 85 городов, крупнейшие из которых:
 Варшава (1 700 536 жителей);
 Радом (226 372);
 Плоцк (127 307);
 Седльце (77 047).

Примечания